El Bujeo puede referirse a:

Lugares 
En España
 El Bujeo, localidad del municipio de Loja, en la provincia de Granada.
 El Bujeo, localidad del municipio de Tarifa, en la provincia de Cádiz.